Andrzej Tuz – polski generał
 Tuz – słone jezioro w środkowej Turcji
 TUZ – trójpunktowy układ zawieszenia
 tuz – najstarsza karta w kartach polskich
 TUZ-3 – język programowania dla minikomputerów MKJ-25